Puchar Wysp Owczych w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne rozgrywki w piłce siatkowej organizowane corocznie przez Związek Piłki Siatkowej Wysp Owczych (farerski Flogbóltssamband Føroya) dla farerskich męskich drużyn klubowych. 

Rozgrywki o siatkarski Puchar Wysp Owczych rozgrywane są od 2000 roku. Biorą w nich udział dwie drużyny zakwalifikowane na podstawie tabeli ligowej. Pierwszym zwycięzcą został klub . Najwięcej razy Puchar Wysp Owczych zdobywały kluby  i .

W ramach turnieju finałowego rozgrywane są również spotkania w niższych kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy

Bilans klubów

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

!